"Montello" pode ser:
 Montello, comuna italiana da Lombardia
 Montello (Wisconsin)
 Montello (Nevada)
 Volpago del Montello, comuna italiana do Vêneto
 Giavera del Montello, comuna italiana do Vêneto
 Crocetta del Montello, comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos